Il existe en France plusieurs châteaux portant le nom de château de Clermont :
 château vieux de Clermont dans le département de la Haute-Savoie ;
 château de Clermont dans le département de la Haute-Savoie ;
 château de Clermont dans le département de l'Isère, commune de Chirens ;
 château de Clermont dans le département de l’Isère, commune de Saint-Geoire-en-Valdaine ;
 château de Clermont dans le département de la Loire-Atlantique ;
 château de Clermont dans le département du Lot;
 Château de Clermont à Béthencourt dans le département du Nord.

Clermont